Montrose Avenue (straat) - straat in New York
 Montrose Avenue (Canarsie Line) - metrostation aan bovenstaande straat